Ardley ist der Familienname folgender Personen:

 George Ardley (1897–1927), englischer Fußballspieler
 Neal Ardley (* 1972), englischer Fußballspieler und -trainer
 Neil Ardley (1937–2004), britischer Autor und Musiker